Monumento a la Madre puede referirse a:

Argentina 
 Monumento a la Madre en La Plata.

Honduras 
 Monumento a la Madre en San Pedro Sula.

México 
 Monumento a la Madre en la Ciudad de México.

Monumentos